

Anno 
 2005 – (MMV in numeri romani) è un anno dell'XXI secolo. 
 2005 a.C.

Matematica 
 2005 (numero) – numero naturale.

Astronomia 
 2005 Hencke – asteroide della fascia principale del sistema solare.